Соревнования по фехтованию на рапирах в индивидуальном первенстве среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. Приняли участие 38 спортсменок. 

Все три медали выиграли итальянки. 38-летняя Валентина Веццали выиграла медаль в личном первенстве рапиристок на пятой Олимпиаде подряд (1996, 2000, 2004, 2008 и 2012).

Призёры

Соревнование

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр